Саманта Стосур була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки її в третьому колі перемогла Олена Весніна.
1-ша ракетка світу Каролін Возняцкі виграла титул, у фіналі перемігши Весніну з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші вісім сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.
{{columns-list|2|
  Каролін Возняцкі (переможниця)
  Саманта Стосур (3-тє коло)
  Єлена Янкович (півфінал)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Шахар Пеєр (3-тє коло)
  Яніна Вікмаєр (чвертьфінал)
  Надія Петрова (3-тє коло)
  Аліса Клейбанова (2-ге коло)
  Марія Кириленко (2-ге коло)
  Даніела Гантухова (3-тє коло)
  Пен Шуай (півфінал)
  Юлія Гергес (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Бетані Маттек-Сендс (2-ге коло)
  Барбора Заглавова-Стрицова (3-тє коло)
  Віра Душевіна'' (1-ше коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Рибарикова
| RD1-score03-1=69
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= І Фалконі
| RD1-score04-1=711
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= З Ондрашкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Родіонова
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Главачкова
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=66
| RD1-seed08=15
| RD1-team08={{nowrap| Б Заглавова-Стрицова}}
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=78

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= М Кириленко
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Лепченко
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=0
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= А Татіашвілі
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Є Докич
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ц Чжен
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=712
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М Пуїг
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=610
| RD1-score14-3=5

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Возняцкі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= І Фалконі
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Родіонова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=15
| RD2-team04=

Секція 2 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Т Пашек
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Уден
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Ш Роджерс
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Крейбас
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Ш Схеперс
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08= П Шнідер
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=10
| RD1-team09= Д Гантухова
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А Кудрявцева
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П Мартич
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Є Родіна
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Г Вотсон
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=63
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Макгейл
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=77

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Є Янкович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Т Пашек
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Дж Крейбас
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Ш Схеперс
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=10
| RD2-team05= Д Гантухова
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Є Родіна
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= К Макгейл
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= А Клейбанова
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=0
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= Є Янкович
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ш Схеперс
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=10
| RD3-team03= Д Гантухова
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= К Макгейл
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Є Янкович
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= К Макгейл
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=0
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 

 Секція 3 

 Секція 4 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Корне
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= С Арвідссон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Е Бірнерова
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=PR
| RD1-team06= М Цінк
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= О Говорцова
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Ю Гергес
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Б Маттек-Сендс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= А Стівенсон
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Весніна
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Р Маріно
| RD1-score12-1='''77
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Eight кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Singles 

Family Circle Cup
2011